Будденброк:

 Будденброк — дворянский род.

Персоналии 
 Будденброк, Густав Иоганн (1758—1821) — доктор права, член комиссии по делам лифляндских крестьян.
 Будденброк, Теодор (1878—1959) — католический архиепископ, миссионер, член монашеской конгрегации вербистов.